Der Begriff Gliederzug wird im Transportwesen verwendet.

 für Gliederzüge im Bereich des Straßenverkehrs siehe Lastzug
 für Gliederzüge im Bereich des Schienenverkehrs siehe Gliederzug (Schiene)
Weitere Bedeutungen sind:

 Gliederzug, ausführlichere Bezeichnung für einen Achterbahnzug